Губка — представник типу морських тварин
 Губка — виріб з губчатого матеріалу (первісно — з морських губок, зараз здебільшого синтетичного), уживаний для гігієнічних цілей, для миття посуду
 Губка — те ж саме, що й трут
 Губка — назва плодового тіла гриба-трутовика

Прізвище 
 Губка Іван Миколайович (1932—2014) — український письменник, учасник національно-визвольного руху.
 Губка Василь Георгійович — Заслужений працівник культури України.
 Губка Василь Іванович ( 1962) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Георгіївський та Прасковейський.

Інше 
 Губка антимінсна — елемент церковного начиння
 «Губка Боб Квадратні Штани» — американський мультсеріал.
 Губка Менгера — геометричний фрактал, один з тривимірних аналогів килима Серпінського.
 Протонна губка — хімічна сполука типу пері-біс(діалкіламіно)-нафталену.
 Титанова губка — сировина для виготовлення металічного титану.

Примітки